Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Kobiet 2019 – jedenaste mistrzostwa Oceanii w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Oceania Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się wraz z turniejem męskim w dniach 7–9 listopada 2019 roku w Suvie. Zawody służyły także jako kwalifikacja do innych turniejów.

Faworyzowany zespół Fidżi w pięciu meczach nie oddając rywalkom nawet punktu awansował na tokijskie igrzyska, w finale mistrzostw uległ zaś Australijkom. Reprezentantki Papui-Nowej Gwinei zyskały natomiast awans do dwóch turniejów obecnej edycji WSS oraz wraz z Samoankami do turnieju kwalifikacyjnego kolejnego sezonu oraz światowego turnieju barażowego do LIO 2020.

Informacje ogólne 
W połowie września 2017 roku ogłoszono, że Fidżi będzie gościć mistrzostwa Oceanii przez kolejne trzy lata.

Mistrzostwa stanowiły część kwalifikacji do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 z awansem dla najlepszej dotychczas niezakwalifikowanej reprezentacji oraz udziałem w zawodach barażowych dla dwóch kolejnych. Ich stawką był również awans do australijskiego i nowozelandzkiego turnieju sezonu 2019/2020 World Rugby Women’s Sevens Series dla jednej oraz dwa miejsca w kwalifikacjach do sezonu 2020/2021 dla najlepszych dwóch – nie licząc mających status core team Nowej Zelandii, Australii i Fidżi – drużyn tych zawodów.  W rozegranym na ANZ Stadium w Suvie turnieju wzięło udział dwanaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach trzech czterozespołowych grup, a w pierwszej z nich znalazły się drużyny nie biorące udziału w olimpijskich eliminacjach (Australia i Nowa Zelandia oraz zaproszone Kanada i Japonia). Po dwa czołowe zespoły z grup B i C awansowały do półfinałów olimpijskich kwalifikacji, których zwycięzcy zmierzyli się w walce o bezpośredni awans na igrzyska. Mecz ten był jednocześnie jednym z półfinałów całych mistrzostw, w drugim zaś zmierzyły się dwie czołowe drużyny grupy A.

W zawodach po raz pierwszy zagrała reprezentacja Vanuatu, dodatkowo był to dla niej debiut na arenie międzynarodowej.

Zawody były transmitowane w Internecie oraz w Fiji TV i Sky Sport. Najtańsze jednodniowe wejściówki kosztowały 5, a trzydniowe 12 F$.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Mistrzostwa Oceanii

Kwalifikacja olimpijska

Mecze o miejsca 7-10

Mecz o miejsca 11-12

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2019 w rugby union
2019 w Oceanii
Rugby union na Fidżi
Sport w Suvie
Fidżi w XXI wieku